Уснинат натрия (Бинан, C18H16NaO7) — натриевая соль усниновой кислоты. Первый советский антибиотик. Разработан под руководством В. П. Савича.

Свойства 
Плохо растворим в воде. Растворим в спирте.

Применение 
Использовался в качестве антисептического средства в советской хирургии и гинекологии.

Литература 
 Кнунянц И. Л. Химический Энциклопедический словарь. -М.: Советская энциклопедия 1983. С. 365.

Ссылки 

Соли натрия
Антибиотики